Šljivovik je lahko:
 Šljivovik, Bela Palanka (Srbija)
 Šljivovik, Svrljig (Srbija)